Соревнования по теннису на летних Азиатских играх 2018 года, состоявшихся в Индонезии, проходили с 19 по 25 августа.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Одиночные турниры

Парные турниры

Ссылки 

2018
Теннис в Индонезии